Чандреха-де-Кейха (), Чандреша-де-Кейша () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Оренсе в составе автономного сообщества Галисия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьерра-де-Тривес. Занимает площадь 172,75 км². Население 639 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Concello de Chandrexa de Queixa

Муниципалитеты Оренсе